Кубок Австрії з футболу 1983–1984 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдруге поспіль здобув Рапід (Відень).

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6-15 серпня 1983

|}

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 1983

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 1983

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 1983

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 1983

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1983

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 1984

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 1984

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/24 квітня 1984

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/24 квітня 1984

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 травня 1984

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1983—1984
Австрія
Австрія
1983 в австрійському спорті
1984 в австрійському спорті